Cet article présente la liste des telenovelas et séries de Korean Broadcasting System par année de 1981 à aujourd'hui.

Années 1980

1981 
 Daemyeong

1982 
 Wind and Cloud

1983 
 Foundation of the Kingdom

1984 
 Independence Gate

1985 
 Dawn

1986 
 Windfall

1987 
 Yi-hwa
 Land

1989 
 And So Flows History
 Ilchul Peak
 A Blooming Nest

Années 1990

1990 
 Dawn of the Day
 Wife's Garden
 Autumn Guest

1991 
 The Royal Way
 Flowers That Never Wilt 
 White Wind
 And a Rocky Boat

1992 
 Chronicles of the Three Kingdoms
 A Rainy Afternoon

1993 
 The Break of Dawn
 A Standing Woman
 A 31-year-old Rebellion
 Love and Farewell

1994 
 Salut d'amour
 Because You're Here
 The Wind Blowing Outside the Window

1995 
 Kim Gu
 Dazzling Dawn
 Hopefully the Sky
 Even If the Wind Blows

1996 
 Tears of the Dragon
 First Love
 Papa
 Until We Can Love

1997 
 Because I Really

1998 
 As We Live Our Lives
 My Love by My Side
 The King and Queen

1999 
 Love in 3 Colors
 Someone's House
 Rising Sun, Rising Moon
 Invitation
 Magic Castle

Années 2000

2000 
 More Than Words Can Say 
 Taejo Wang Geon 
 She's the One
 Look Back in Anger
 Foolish Love
 RNA
 Autumn in My Heart
 Snowflakes

2001 
 Pretty Lady
 Stock Flower
 Life is Beautiful
 Cool
 Pure Heart 
 Mina
 Empress Myeongseong
 Tender Hearts
 This Is Love

2002 
 Winter Sonata 
 Sunshine Hunting 
 Hard Love 
 Loving You 
 Children of Heaven 
 Solitude 
 The Dawn of the Empire 
 To Be with You

2003 
 The Wife
 Summer Scent
 Sang Doo! Let's Go to School
 She is the Best
 Bodyguard
 Age of Warriors
 Yellow Handkerchief
 One Million Roses
 Sharp

2004 
 Sweet 18
 Taste Sweet Love 
 Beijing, My Love 
 Forbidden Love 
 Oh Feel Young 
 I'm Sorry, I Love You 
 More Beautiful Than a Flower  
 April Kiss
 Full House 
 Second Proposal 
 Emperor of the Sea  
 Precious Family 
 Immortal Admiral Yi Sun-sin  
 My Lovely Family

2005 
 Delightful Girl Choon-Hyang
 18 vs. 29
 Loveholic
 Ice Girl
 Wedding
 A Love to Kill 
 Resurrection
 My Rosy Life
 Golden Apple
 My Sweet Heart
 Bizarre Bunch

2006 
 Hello God 
 Spring Waltz  
 Mr. Goodbye 
 The Vineyard Man 
 Cloud Stairs
 The Snow Queen 
 Goodbye Solo  
 Great Inheritance  
 The Invisible Man 
 Special Crime Investigation: Murder in the Blue House 
 Fugitive Lee Doo-yong 
 Hwang Jini
 Seoul 1945 
 Dae Jo-yeong  
 Hearts of Nineteen 
 Sunok 
 Here Comes Ajumma

2007 
 When Spring Comes
 Hello! Miss
 Flowers For My Life
 Conspiracy in the Court
 I Am Sam
 Evasive Inquiry Agency
 Bad Love
 Dal-ja's Spring 
 The Devil 
 Several Questions That Make Us Happy
 Capital Scandal
 Six Martyred Ministers
 In-soon is Pretty
 A Happy Woman
 The Golden Age of Daughters-in-Law
 Heaven & Earth
 Likeable or Not 
 It's OK Because I Love You
 The Innocent Woman
 Landscape In My Heart 
 Beautiful Days 
 Unstoppable Marriage

2008 
 Single Dad in Love
 Formidable Rivals
 Strongest Chil Woo
 Love Marriage
 Worlds Within 
 Hong Gil-dong
 One Mom and Three Dads
 Women of the Sun
 Korean Ghost Stories
 The Kingdom of the Winds
 Mom's Dead Upset 
 King Sejong the Great 
 You Are My Destiny
 You Stole My Heart
 Wife and Woman
 Big Sister

2009 
 Boys Over Flowers 
 The Slingshot
 He Who Can't Marry
 Korean Ghost Stories 
 The Queen Returns
 Invincible Lee Pyung Kang
 My Dad Loves Trouble
 Again, My Love
 The Accidental Couple
 The Partner
 Take Care of the Young Lady
 Iris 
 My Too Perfect Sons
 Three Brothers 
 The Road Home
 Jolly Widows
 The Tale of Janghwa and Hongryeon
 I'll Give You Everything
 Glory of Youth
 Empress Cheonchu
 Hot Blood

Années 2010

2010 
 Master of Study
 Becoming a Billionaire 
 Secret Agent Miss Oh
 Grudge: The Revolt of Gumiho
 Sungkyunkwan Scandal
 Mary Stayed Out All Night
 The Slave Hunters
 Cinderella's Sister
 King of Baking, Kim Takgu
 The Fugitive: Plan B
 The President 
 The Reputable Family
 The Great Merchant 
 Legend of the Patriots
 Freedom Fighter, Lee Hoe-young 
 The King of Legend
 Happiness in the Wind
 Smile, Donghae
 Mom Is Pretty Too
 I’m Glad I Loved You

2011 
 Dream High
 Detectives in Trouble 
 Baby Faced Beauty 
 Spy Myung-wol
 Poseidon 
 Brain 
 The Thorn Birds  
 Romance Town  
 The Princess' Man 
 Glory Jane 
 Ojakgyo Family 
 Gwanggaeto, The Great Conqueror  
 My Bittersweet Life
 Just You 
 Dear My Sister 
 Pit-a-pat, My Love

2012 
 Dream High 2
 Love Rain
 Big
 Haeundae Lovers
 Ohlala Couple 
 Wild Romance
 Just an Ordinary Love Story
 Man from the Equator
 Bridal Mask 
 The Innocent Man 
 Jeon Woo-chi 
 My Husband Got a Family
 Seoyoung, My Daughter
 The King's Dream 
 The Moon and Stars for You
 Cheer Up, Mr. Kim! 
 She's A Star
 Family
 Love, My Love

2013 
 School 2013
 Ad Genius Lee Tae-baek
 Queen of the Office
 Don't Look Back: The Legend of Orpheus
 Good Doctor
 Marry Him If You Dare
 Prime Minister and I 
 Iris II
 The Fugitive of Joseon
 The Blade and Petal 
 Secret Love 
 Pretty Man 
 You Are the Best!
 Wang's Family
 A Tale of Two Sisters
 Melody of Love
 Pure Love
 Ruby Ring
 Samsaengi
 Eunhui

2014 
 Beyond the Clouds 
 Big Man
 Lovers of Music
 Discovery of Love
 Naeil's Cantabile 
 Healer 
 Inspiring Generation 
 Golden Cross 
 Gunman in Joseon 
 Blade Man
 The King's Face
 Wonderful Days
 What Happens to My Family? 
 Jeong Do-jeon
 My Dear Cat
 You Are the Only One 
 Angel's Revenge
 Two Mothers
 Love & Secret
 Land of Gold
 Single-minded Dandelion
 Hi! School: Love On

2015 
 Blood
 Who Are You: School 2015
 Hello Monster
 The Virtual Bride
 Cheer Up!
 Oh My Venus
 Unkind Ladies
 The Man in the Mask
 Assembly 
 The Merchant: Gaekju 2015
 House of Bluebird
 All About My Mom
 The Jingbirok: A Memoir of Imjin War
 Jang Yeong-sil
 Save the Family
 Sweet Home, Sweet Honey
 Love on a Rooftop
 All Is Well
 In Still Green Days
 The Stars Are Shining
 Spy
 Orange Marmalade
 The Producers

2016 
 Moorim School
 Baby Sitter
 My Lawyer, Mr. Jo 
 Becky's Back 
 Beautiful Mind
 Love in the Moonlight 
 Sweet Stranger and Me
 Hwarang
 Descendants of the Sun
 The Master of Revenge
 Uncontrollably Fond
 On the Way to the Airport
 My Fair Lady
 Five Enough
 The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop'
 The Unusual Family Still Loving You The Promise Secrets of Women First Love Again My Mind’s Flower Rain That Sun in the Sky 2017 
 Ms. Perfect  
 The Happy Loner 
 Fight for My Way  
 School 2017 
 Girls' Generation 1979  
 Witch at Court  
 Jugglers Naked Fireman 
 Good Manager 
 Queen of Mystery  
 Queen for Seven Days  
 Manhole  
 Mad Dogs 
 Black Knight: The Man Who Guards Me  
 Father is Strange My Golden Life  
 Lovers in Bloom Love Returns  
 Unknown Woman 
 The Secret of My Love 
 A Sea of Her Own 
 Dal Soon's Spring Hit the Top Strongest Deliveryman Go Back Couple 2018 
 Radio Romance The Miracle We Met  
 Are You Human?  
 Lovely Horribly 
 Matrimonial Chaos 
 Just Dance 
 Queen of Mystery 2 
 Suits 
 Your House Helper 
 The Ghost Detective Feel Good to Die 
 Liver or Die 
 Marry Me Now? 
 My Only One 
 Tomorrow is Sunny as Well It's My Life 
 Mysterious Personal Shopper 
 Love to the End 
 Through the Waves  
 Lady Cha Dal-rae's Lover 2019 
 My Lawyer, Mr. Jo 2 My Fellow Citizens! 
 Perfume 
 I Wanna Hear Your Song 
 The Tale of Nokdu 
 Doctor Prisoner 
 Angel's Last Mission: Love 
 Justice 
 Birthday Letter When the Camellia Blooms 
 Woman of 9.9 Billion  
 Mother of Mine 
 Beautiful Love, Wonderful Life  
 Home for Summer 
 Unasked Family 
 Left-Handed Wife 
 A Place in the Sun 
 Gracious Revenge Années 2020 
 2020 
 How to Buy a Friend Born Again Men Are Men Forest 
 Welcome 
 Soul Mechanic The Ballot Once Again Brilliant Heritage 
 Fatal Promise Into the Ring Zombie Detective Royal Secret Agent Do Do Sol Sol La La Sol Cheat on Me If You Can
 No Matter What
 Man in a Veil

2021 
 Be My Dream Family  
 The All-Round Wife  
 Miss Monte-Cristo 
 Red Shoes  
 River Where the Moon Rises 
 Youth of May  
 At a Distance, Spring Is Green 
 Police University 
 The King's Affection  
 When Flowers Bloom, I Think of the Moon 
 Hello, Me! 
 Sell Your Haunted House 
 Dali and Cocky Prince 
 School 2021

2022 
 Crazy Love

Notes et références

Références

Sources

Voir aussi

Liens internes 
 Korean Broadcasting System

Liens externes 
  Korean Broadcasting System

Télévision en Corée du Sud